Das Wort Valpolicella bezeichnet:

 ein Gebiet in der Provinz Verona (Region Venetien), siehe Valpolicella (Gebiet)
 eine geschützte Ursprungsbezeichnung für den dort erzeugten Wein, siehe Valpolicella (Wein)